Консейсан,  Консейсао, Консейсау (, «Зачаття») — португальська власна назва.

Топоніми

Консейсан (Віла-Вісоза) — парафія.
 Консейсан (Ковілян) — парафія.
 Консейсан (Оріке) — парафія.
 Консейсан (Орта) — парафія.
 Консейсан (Пеніше) — парафія.
 Консейсан (Рібейра-Гранде) — парафія.
 Консейсан (Тавіра) — парафія.
 Консейсан (Фару) — парафія.

Особи 
 Андре Луїш Марселіно Консейсан (1977) — бразильський футболіст.
 Антоніу Жозе Консейсан Олівейра — португальський футболіст.
 Дженніфер Консейсан (1997) — бразильська плавчиня.
 Еберт Консейсан (1998) — бразильський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 2020.
 Іларіу да Консейсан (1935) — португальський футболіст та тренер.
 Робсон Консейсан (1988) — бразильський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 2016, призер чемпіонатів світу та Панамериканських ігор серед аматорів.
 Розанжела Консейсан (1973) — бразильська борчиня вільного стилю та дзюдоїстка.
 Сержіу Консейсан (1974) — португальський футболіст.
 Флавіу Консейсан (1974) — бразильський футболіст.
 Франсішку Консейсан (2002) — португальський футболіст.